Містраль — різновид вітру.

Кораблі 

 Містраль (клас кораблів) — клас французьких десантних військово-транспортних кораблів
  — великий десантний вертолітоносець та корабель-док ВМС Франції, головний корабель у серії кораблів класу Містраль

Персоналії 
 Ґабріела Містраль — чилійська письменниця.
 Фредерік Містраль — провансальський поет і лексикограф.

Примітки